Грачёв, Денис:
Грачёв, Денис Александрович (род.1982) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
Грачёв, Денис Валерьевич (род.1992) — российский игрок в бадминтон, мастер спорта с 2010 года, серебряный призёр командного Чемпионата Европы.